Five Star (также пишется «5 Star») — британская поп-группа из лондонского пригорода Ромфорда, состоящая из пяти братьев и сестёр. Была основана в 1983 году. Между 1985 и 1988 годами четыре альбома группы попали в первую британскую двадцатку, а 15 синглов — в первую сороковку. В 1986 году группа номинировалась на «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное R&B-исполнение». В 1987 году, на следующий год после триумфа ставшего в Британии номером 1 альбома Silk and Steel, получила Brit Award как «Лучшая британская группа».

Дискография

Альбомы

Синглы

Видео и DVD

Примечания

Ссылки 
 Five Star official website
 
 Five Star - Can't Wait Another Minute
 Five Star - Find The Time
 Five Star - Let Me Be The One
 Five Star - Rain Or Shine
 Five Star - System Addict
 Five Star - Whenever You're Ready

Ритм-энд-блюзовые группы Великобритании
Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Лауреаты премии BRIT Awards
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Семейные музыкальные коллективы